Semin (Nguntoronadi), plaats in het Indonesische gebied Wonogiri.
 Semin (Semin), plaats in het Indonesische gebied Gunung Kidul.
 Semín, gemeente in de Tsjechische regio Pardubice.
 Alexander Semin, Russisch ijshockeyer.
 Juri Semin, Russisch voetbalcoach.